Diario de Badajoz puede estar refiriéndose a:

 Diario de Badajoz, editado entre 1808 y 1810;
 Diario de Badajoz, editado entre 1830 y 1833;
 Nuevo Diario de Badajoz, editado entre 1892 y 1936;